Sveti Ivan Zelina
 Zelina (Osmaci, BiH), naselje u BiH
 Zelina (rijeka), hrvatska rijeka, pritoka Lonje